RAM Pickup (до 2010 года Dodge Ram Pickup) — серия полноразмерных пикапов, выпускаемых подразделением Stellantis North America (ранее Chrysler Group LLC и FCA US LLC) с 1980 года.

Первое поколение (1981—1993; D/W) 
Автомобили RAM Pickup первого поколения впервые были представлены в октябре 1980 года. На капоте присутствовала эмблема RAM, действующая в 1932—1954 годах. Буквой «D» обозначается задний привод, буквой «W» обозначается полный привод. Числа 150, 250 и 350 обозначали грузоподъёмность автомобиля (1,5 т; 3/4 т; 1 т). С 1991 года заднеприводная модификация оснащалась антиблокировочной системой. Экспортная модификация получила название Prospector.

Двигатели

Галерея

Второе поколение (1994—2002; BR/BE) 
Концепт-кар второго поколения RAM Pickup был представлен в 1986 году. Изначально автомобиль назывался Chrysler Louisville Slugger. Серийное производство планировалось в 1991 году, однако после беседы Филиппа Э. Пейна с Лутцем производство началось в 1994 году. Всемирную известность автомобиль получил после выхода на экраны фильма «Смерч». К 1999 году было произведено более 400000 автомобилей.

В 1998 году автомобиль начал оснащаться заднепетельными дверьми. С конца 2000 года автомобиль оснащался 6-ступенчатой трансмиссией. В Мексике автомобиль назывался Dodge Ramcharger.

Экспортные модификации получили названия Limited Edition Indy Pace, SS/T Package, High Output и Off-Road Edition.

Двигатели

Галерея

Третье поколение (2002—2009; DR/DH/D1/DC/DM) 
Автомобиль RAM Pickup третьего поколения был представлен 7 февраля 2001 года в Чикаго. Серийно автомобиль производился с 2002 года под индексом 1500 и с 2003 года под индексами 2500 и 3500. В 2006 году автомобиль прошёл рестайлинг (задние фонари были сменены в 2007 году). Экспортные модификации получили названия HemiSport, Dodge Ram VTS Concept, Dodge Ram SRT-10 (спортивный автомобиль), Power Wagon, Rumble Bee, HemiGTX, Daytona, Contractor (гибридный автомобиль) и NightRunner.

Двигатели

Галерея

Четвёртое поколение (2009—2019; DS/DJ/D2) 
Осенью 2008 года на Североамериканском международном автосалоне в Детройте был представлен автомобиль RAM Pickup четвёртого поколения. Серийно автомобиль производился с 2009 года под названием Dodge Ram 1500. В 2010 году в модельный ряд добавились автомобили RAM 2500, 3500, 4500 и 5500. В 2013 году автомобиль прошёл рестайлинг. В 2016 году в модельный ряд вошли автомобили RAM 1500 Rebel, Big Horn и Lone Star.

Планировалось производство электромобиля на водородных топливных элементах, однако оно было аннулировано. Краш-тест автомобиля оценён на 5 звёзд.

Двигатели

Галерея

Пятое поколение (2019—настоящее время; DT) 

Автомобиль RAM Pickup пятого поколения был представлен 15 января 2018 года в Детройте. 14 января 2019 года была представлена HD-версия автомобиля. В 2021 году автомобиль был усовершенствован.

Галерея

Мировые рынки 
По состоянию на 2022 год автомобили RAM Pickup поставляются в США, Канаду, Мексику, Бразилию, Колумбию, Аргентину, Чили, Парагвай, Анголу, Гану, Перу, Европу и на Ближний Восток. В некоторых странах планировалось заменить автомобиль Nissan Titan, однако его производство продолжилось.

Также производятся экспортные модификации Express и Detroit Red Wings Edition.

Галерея

Продажи

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Другая информация об автомобилях Dodge Ram
 Больше информации о Dodge Ram

Ram Pickup
Пикапы США